O Córrego Brejo Grande, também conhecido como Córrego Água Vermelha, é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Brejo Grande, Córrego
Brejo Grande